Mistrzostwa Narodów Afryki 2014 są 3. edycją tego turnieju piłkarskiego, które odbywają się w Republice Południowej Afryki. Początkowo turniej miał zostać rozegrany w Libii, jednak ze względu na trwającą w kraju wojnę domową turniej przeniesiono do RPA. W odróżnieniu od Pucharu Narodów Afryki w tym turnieju brać udział mogą jedynie zawodnicy występujący w swoich rodzimych rozgrywkach ligowych, co automatycznie powoduje że zawodnicy występujący poza granicami swojego kraju nie mogą brać udziału w tym turnieju.

Uczestnicy 
W turnieju bierze udział 16 drużyn. Gospodarz oraz 15 reprezentacji wyłonionych w rozgrywanych w roku 2013 kwalifikacjach do turnieju.

Kwalifikacje 

Zasady kwalifikacji do MNA 2014 nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniej edycji. Jako gospodarze awans zapewniony miała reprezentacja RPA. W kwalifikacjach wzięło udział 41. reprezentacji.

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty

Losowanie 
Losowanie grup finałów MNA 2014 odbyło się 18 września 2013 roku w siedzibie CAF w Egipcie.

Faza grupowa 
Godziny rozpoczęcia meczów UTC+02:00

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Narodów Afryki na stronie CAF

Przypisy 

Rozgrywki międzynarodowe CAF
Piłka nożna
2014 w piłce nożnej
2014 w Afryce